Firefox o Mozilla Firefox, navegador web lliure desenvolupat a partir del projecte Mozilla
 Mozilla Firefox 3, versió estable del navegador d'Internet lliure Mozilla Firefox publicat el 2008
 Mozilla Firefox 4, versió del navegador web Mozilla Firefox, llançada el març del 2011 
 Mozilla Firefox 5, versió del navegador web Mozilla Firefox llançada el juny del 2011
 Firefox (pel·lícula), film estatunidenc d'espionatge i d'acció realitzat per Clint Eastwood, estrenada l'any 1982 
 Firefox OS, sistema operatiu mòbil basat en el navegador de codi obert Firefox. És desenvolupat per Mozilla Corporation